Mount Baldr ist der Name folgender Berge:

 Mount Baldr (Antarktika) in Viktorialand, Antarktika
 Mount Baldr (British Columbia) in British Columbia, Kanada
 Mount Baldr (Nunavut) in Nunavut, Kanada